Radmani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 167 stanovnika te 53 obiteljskih kućanstava.
Prema popoisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 241 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji